Ю́рий Влади́мирович Ле́бедев (род. 1 января 1940, село Светлое, Островский район, , РСФСР, СССР) — советский и российский литературовед и писатель, тургеневед, автор научных трудов и учебных изданий по русской литературе XIX века. Доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Родился 1 января 1940 года в селе Светлое Островского района Костромской области в семье сельских учителей. В 1954 г. окончил Светловскую семилетнюю школу, с 1954 г. учился в Островской средней школе, по окончании которой в 1957 г. поступил на историко-филологический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова.

По завершении в 1962 г. полного курса обучения на этом факультете с присвоением квалификации учителя русского языка, литературы и истории, работал учителем Буйской школы-интернат, а затем завучем Буйской вечерней (сменной) железнодорожной школы № 8. Осенью 1963 г. поступил в аспирантуру при кафедре истории русской литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена под руководством профессора А. И. Груздева.

В 1966 г. окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации «Поэмы Н. А. Некрасова 1840-50-х годов» (утвержден в степени кандидата филологических наук в 1967 г.) и был принят на должность старшего преподавателя кафедры литературы Костромского педагогического института. В 1967 г. назначен заместителем декана филологического факультета, а затем избран доцентом, заведующим кафедрой литературы.

В 1979 г. защитил докторскую диссертацию в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) на тему «Становление эпоса в русской литературе 1840-60-х годов. Проблемы циклизации» (утвержден в степени доктора филологических наук и ученом звании профессора в 1980 г.)

Член Союза писателей СССР (1986), секретарь правления Союза писателей России.

Деятельность 
За 45 лет работы в Костромском государственном университете Ю. В. Лебедев создал ряд программ по истории русской литературы и методических рекомендаций к ним. Все эти годы Юрий Владимирович читает основной курс лекций, спецкурсы и дисциплины специализации по истории русской литературы XIX века, руководит стажировками преподавателей вузов, читает лекции на курсах повышения квалификации для учителей города и области.

Автор более 200 монографий, учебников, учебных пособий для студентов и школьников, Юрий Владимирович хорошо известен российским педагогам. В его научных трудах и многочисленных школьных и вузовских учебниках и учебных пособиях отражены взгляды ученого и просветителя на творческое содружество славянских народов, их совместное процветание на основе духовности и сердечного добрососедства.

Под руководством Ю. В. Лебедева проведён ряд международных и межрегиональных научных конференций: «А. Н. Островский в новом тысячелетии», «М. Ю. Лермонтов и русская литература XIX века», «А. Н. Плещеев и русская литература», «Духовно-нравственные основы русской литературы», «Осетровские чтения», «Дедковские чтения», ежегодные богословские и образовательные «Игнатьевские чтения», богословско-образовательные чтения в районах Костромской области.

Профессор Ю. В. Лебедев является членом диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при Костромском государственном университете имени Н. А. Некрасова и Ивановском государственном университете. Под его руководством успешно защищены три диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук и более 20 диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

За свою просветительскую работу, активную общественную и просветительскую деятельность, огромный вклад в культурную и научную жизнь России Ю. В. Лебедев награждён многочисленными государственными, общественными и церковными наградами и премиями.

Награды и почётные звания 
 Отличник народного просвещения (1977)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000)
 Почётный гражданин Костромы (2000)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской Православной Церкви (2003)
 Орден святителя Макария митрополита Московского и всея Руси III степени Русской Православной Церкви (2003)
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени Русской Православной Церкви (2005)
 Почетный знак Костромской области «Труд — Доблесть — Честь» (2005)
 Медаль святого великомученика Феодора Стратилата, покровителя богохранимой Костромы (2007)

Основные труды 
 Лебедев Ю. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе. — Кострома, 1968. — 93 с.
 Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840—1850 годов. — Ярославль: Верх.-Волж.кн.изд-во, 1971. — 135 с.
 Лебедев Ю. В. У истоков эпоса: (Очерковые циклы в русской литературе 1840—1860-х годов): Пособие для слушателей спецкурса / Отв. ред. Н. Н. Скатов. — Ярославль : ЯГПИ, 1975. — 182 с.
 Лебедев Ю. В. «Записки охотника» И. С. Тургенева: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1977. — 80 с.
 Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» : Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1982. — 144 с.
 Лебедев Ю. В. В середине века: Историко-литературные очерки. — М.: Современник, 1988. — 384 с.
 
 Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. Вторая половина : Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1990. — 288 с.
 
 Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс : Учебник для общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. — М.: Просвещение, 1992.
 2-е изд. — М.: Просвещение, 1994.
 3-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1996.
 4-е изд. — М.: Просвещение, 1997.
 5-е изд. — М.: Просвещение, 1998.
 6-е изд. (в том числе в серии «Московский учебник»). — М.: Просвещение, 1999.
 Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. 10 класс : Учебник для общеобразовательных учреждений : В 2 частях. — М.: Дрофа, 2000. — 512 с.
 Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. 10 класс : Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Допущено министерством образования Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2000.
 2-е изд. — М.: Просвещение, 2001.
 3-е изд. — М.: Просвещение, 2002.
 4-е изд. — М.: Просвещение, 2003.
 5-е изд. — М.: Просвещение, 2004.
 6-е изд. — М.: Просвещение, 2005.
 7-е изд. — М.: Просвещение, 2006.
 8-е изд. — М.: Просвещение, 2007.
 9-е изд. — М.: Просвещение, 2007.
 Лебедев Ю. В. Художественный мир романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». — М.: Классикс Стиль, 2002. — 288 с.
 Литература. 5-6 классы : Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.: Ю. В. Лебедев. — М.: Просвещение-регион; Просвещение, 2002. — 392 с.
 Литература. 7-9 классы : Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.: Ю. В. Лебедев. — М.: Просвещение-регион; Просвещение, 2002. — 372 с.
 Лебедев Ю. В. Духовные истоки русской классики. Поэзия XIX века. — М.: Классикс Стиль, 2005. — 256 с.
 Лебедев Ю. В. Судьбы России в творческом наследии И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, Н. С. Лескова : В помощь учителю. — Орёл, 2007. — 272 с.
 Лебедев Ю. В. История русской литературы XIX века : учеб. для студ. вузов : в 3 ч. — Ч. 1. 1800—1830-е годы. — М. : Просвещение, 2007. — 480 с.; Ч. 2. 1840—1860-е годы. — М. : Просвещение, 2007. — 479 с.; Ч. 3. 1870—1890-е годы. — М. : Просвещение, 2008—479 с. — (Учебник для вузов)
 Лебедев Ю. В. Литература Костромского края XIX—XX веков: кн. для учителя. — Кострома: КГУ, 2009. — 308 с. (В соавторстве с А. Н. Романовой, А. К. Котловым).
 Лебедев Ю. В. Православная традиция в русской литературе XIX века: сб. науч. ст. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. — 428 с.

Примечания

Литература 
 Профессора Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова»; [редкол.: В. В. Чекмарев (отв. ред.) и др.]. — Кострома : [Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова], 2004. — 151 с., [34] л. портр. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 5-7591-0606-6

Выпускники Костромского государственного университета
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Литературоведы XX века
Литературоведы XXI века
Тургеневеды
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Преподаватели Костромского государственного университета
Почётные граждане Костромы
Авторы учебников литературы
Кавалеры ордена Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси